Влади́мир Никола́евич Дежу́ров (род. 30 июля 1962, пос. Явас, Мордовская АССР) — российский военный лётчик, космонавт.

Биография 
Родился в семье военнослужащих Николая Серафимовича и Анны Васильевны Дежуровых вторым после сестры Галины.
В 1983 г. окончил Харьковское Высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевеца (переформировано в 2001) в звании лейтенант с дипломом «Военный летчик-инженер». После этого служил 4 года в частях ВВС Одесского военного округа. В октябре 1987 г. вышел приказ Главкома ВВС о зачислении Владимира Дежурова в отряд космонавтов ЦПК ВВС и с декабря 1987 по июнь 1989 Владимир Николаевич вместе с другими кандидатами в космонавты-испытатели 8-го набора отряда космонавтов ЦПК прошел курс общекосмической подготовки. До апреля 1994 г. Дежуров проходил подготовку к полету на КК «Союз ТМ» и ОК «Мир» в составе группы, а также заочно учился в Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина (пос. Монино, Московская обл.).

14 марта 1995 с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМ-21», пилотируемый международным
российско-американским экипажем в составе В. Дежурова (командир), Г. Стрекалова и американского астронавта Н.Тагарда. В рамках российско-американской программы «Мир—Шаттл» 79 суток работал на российской орбитальной станции «Мир», за что и был удостоен в 1995 году звания Героя Российской Федерации.

Статистика

Владимир Дежуров женат на Елене Валентиновне, растит двух дочерей Анну 1983 г.р. и Светлану 1987 г.p.

Воинские звания 
 лейтенант (15.10.1983).
 старший лейтенант (5.11.1985).
 капитан (13.01.1988).
 майор (29.01.1991).
 подполковник (29.01.1994).
 полковник (10.02.1998).

Награды 

 Герой Российской Федерации (7 сентября 1995) — за активное участие в подготовке и успешном осуществлении длительного российско-американского космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», проявленные при этом мужество и героизм;
 Почётный гражданин Республики Мордовия (10 января 1997) — за выдающиеся заслуги перед республикой и Отечеством;
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 апреля 2003) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении космического полёта на Международной космической станции;
 медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность;
 медаль «За отличие в воинской службе» II степени;
 медали «За отличие в военной службе» (Минобороны) I и II степеней;
 медаль «За безупречную службу» III степени;
 медаль «200 лет Министерству обороны»;
 медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за девять совершённых выходов в открытый космос;
 медаль «За космический полёт» (НАСА Space Flight Medal);
 медаль «За выдающуюся общественную службу» (НАСА Distinguished Public Service Medal, 2003).

См. также 
 3-я основная экспедиция на МКС

Примечания

Литература

Источники 
 
 NASA Information on Vladimir Dezhurov 
 Космический Мир 
 Космонавт Владимир Дежуров . Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса

Офицеры ВВС СССР
Подполковники (Российская Федерация)
Военные лётчики России